Owen Paterson, un chef décorateur australien
 Owen Paterson (1956-), un homme politique britannique

Voir aussi